

Astronomia 
17759 Hatta – asteroide della fascia principale

Geografia 
Hatta – città degli Emirati Arabi Uniti
Hatta – città dell'India

Letteratura 
Hatta – personaggio di Attraverso lo Specchio e quel che Alice vi trovò